Handelsman ist der Familienname von:

 J.B. Handelsman (1922–2007), US-amerikanischer Zeichner
 Yakov Hadas-Handelsman (* 1957), israelischer Diplomat und Botschafter in Deutschland
 Walt Handelsman (* 1956), US-amerikanischer Karikaturist, Pulitzer-Preisträger

Siehe auch:
 Handelsmann